Waller puede hacer referencia a:

Geografía 
Waller, ciudad estadounidense del Estado de Texas;
Waller, lugar estadounidense en el Estado de Pensilvania;
Waller, lugar estadounidense en el Estado de Washington;
Condado de Waller, condado en el Estado de Texas;

Biografías 
Ariel Waller, actriz canadiense;
Edmund Waller, poeta británico del siglo XVII;
Facundo Waller, futbolista uruguayo;
Fats Waller, pianista estadounidense;
Lewis Waller, actor y director teatral británico;
Mickey Waller, baterista británico;

Fauna 
Gacela de Waller, Litocranius walleri, mamífero africano.